Atanor je roman iz 2017. hrvatske književnice Jasne Horvat posvećen periodnom sustavu elemenata, a smješten u suvremenom Osijeku. Atanor je alkemičarska peć te ujedno metafora ljudskih tijela načinjenih od svemirske prašine, odnosno, od elemenata periodnog sustava. Glavni je junak kemijski element vodik, najjednostavniji element periodnog sustava elemenata, ujedno i najpokretljiviji te time i genearator kozmičkih kombinacija. Atanor je konstrukcijski roman po svemu srodan oulipovskom propitivanju potencijala književnosti.

Roman je nastavak autoričina ciklusa romana-studija započetih romanom Az iz 2009. godine, a ispunjenih kompleksnim temama kakvima su hrvatski mitovi opisani u Vilikonu iz 2012. godine i Vilijun iz 2016. godine ili zlatni rez u Auronu iz 2012. godine.

Atanor je multimedijska knjiga, zvučna knjiga i drugi roman Jasne Horvat kojim se konvergira otisnuti tekst s mrežnim sučeljem.

Izvori 

 Jasna Horvat: Roman izgrađen prema strukturi periodnog sustava elemenata, Atanor

Vanjske poveznice 
Softverska realizacija periodnog sustava elemenata
Periodni sustav elemenata s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu
   Periodni sustav elemenata s Kemijskog-Tehnološkog fakulteta - Split 

Hrvatska književnost
 
Povijesni roman